Saraf ist der Familienname folgender Personen:

 Irving Saraf (1932–2012), Filmregisseur, Filmproduzent, Kameramann und Filmeditor
 Peter Saraf, US-amerikanischer Filmproduzent

Siehe auch:
 Sarraf